La bataille de Bassorah peut faire référence à :
Bataille de Bassorah (1914) entre les forces armées britanniques et ottomanes pendant la Première Guerre Mondiale ;
Bataille de Bassorah (2003) entre les forces armées britanniques et irakiennes pendant l'opération liberté irakienne ;
 Bataille de Bassorah (2008) menée pendant la guerre d'Irak entre les insurgés de l'Armée du Mahdi et les forces gouvernementales.